bojnik, viši časnički čin u Hrvatskoj vojsci, iznad satnika, a ispod pukovnika 
 Bojnik (Jablanički okrug, Srbija), naselje u Srbiji
 Bojnik (općina), općina u Srbiji
 Bojnik (Novi Grad Sarajevo, BiH)
 Bojnik (dokumentarni film), hrvatski dokumentarni film